Szolnok  steht für:

die ungarische Stadt, siehe Szolnok  
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szolnok  
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szolnok